Roland kan avse: 

 Roland (namn) – ett förnamn
 Roland Corporation – ett namn på ett företag som tillverkar musikinstrument
 Roland (robot) – en fransktillverkad luftvärnsrobot
 Rolandssången – ett diktverk, chanson de geste, från 1100-talet
 Roland (riddare) – centralgestalten
 Roland (Piccinni) - en opera av Niccolò Piccinni

Geografi

Kanada 

 Roland, Manitoba, ort,

USA 

 Roland, Arkansas, ort, Pulaski County, 
 Roland, Oklahoma, ort, Sequoyah County, 
 Roland, Iowa, ort, Story County, 
 Roland (berg i USA, Idaho), Shoshone County,

Se även 
 Mount Roland